Женский хоккейный турнир на зимней Универсиаде 2017 года проходил с 28 января по 6 февраля в Алма-Ате, Казахстан. Матчи турнира проходили во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. В соревновании принимали участие 7 команд.

Сборная России во второй раз завоевала золотые медали Универсиады, одолев в финале сборную Канады со счётом 4:1. Бронзовую медаль выиграла сборная США, победившая в матче за третье место сборную Китая — 3:0

Медалисты

Составы

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей женского хоккейного турнира Универсиады 2017 года.

Главные судьи
  Эви Мария Тереза Бергеклифф
  Келли Элизабет Кук
  Анниина Нурми
  Мария Раабай Фуксель
  Мишель Степлтон
  Ольга Штейнберг

Линейные судьи
  Лома Вересфорд
  Юэ Фу
  Дженнифер Жюнетт
  Джулия Анни Грета Йоханссон
  Тереза Штрейтова
  Кристин Мур
  Оксана Шестакова

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+6).

Группа B 

Время местное (UTC+6).

Матчи за 5-7 места 

Время местное (UTC+6).

Плей-офф

Полуфинал 

Время местное (UTC+6).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+6).

Финал 

Время местное (UTC+6).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Составы призёров

Примечания

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
2017 год в хоккее
Спорт в Казахстане в 2017 году
Январь 2017 года
Февраль 2017 года